Гай Аппуле́й Дециа́н (; родился, предположительно, в 126 году до н. э. — умер после 98 года до н. э.) — римский политический деятель, народный трибун в 99 или 98 году до н. э. Пытался отомстить за гибель Луция Аппулея Сатурнина, но потерпел поражение.

Биография 
Судя по имени, Гай изначально принадлежал к плебейскому роду Дециев, но был усыновлён кем-то из Аппулеев — либо Луцием Аппулеем Сатурнином, либо кем-то из его родственников. Канадский антиковед Грэхем Самнер предположил, что родным отцом Гая мог быть Публий Деций Субулон (претор 115 года до н. э.), а приёмным — сын Гая Аппулея Сатурнина, квинквевира в 168 году до н. э. В этом случае Луцию Сатурнину Дециан мог приходиться номинальным троюродным братом.

О биографии Гая Аппулея известно немногое. Учитывая дату трибуната и требования закона Виллия о возрастных порогах для магистратур, рождение Дециана может быть датировано примерно 126 годом до н. э. Народным трибуном он стал в 99 или 98 году до н. э. — либо вместе с Луцием Аппулеем Сатурнином, вскоре убитым оптиматами, либо через год после этих событий. Дециан постарался отомстить людям, причастным к этому убийству. В частности, он привлёк к суду Луция Валерия Флакка, чей двоюродный брат того же имени руководил расправой над сторонниками Сатурнина. О сути обвинения и исходе дела ничего не известно. Учёные предполагают, что речь шла о нарушениях, допущенных при избрании Флакка курульным эдилом, и что приговор был оправдательным (в противном случае Луций Валерий не смог бы продолжить карьеру).

Во время трибуната Дециан инспирировал ещё один судебный процесс. Он предъявил обвинение Публию Фурию — одному из коллег и союзников Сатурнина, перешедшему на сторону сенатской «партии»; сообвинителем был ещё один трибун, Гай Канулей (Аппиан упоминает в связи с этим судебным процессом только его). На этот раз Гаю Аппулею, по словам Валерия Максима, «принесли погибель собственные слова: ведь, обвиняя перед рострами Публия Фурия за порочнейшую жизнь и в какой-то части своей речи осмелившись упомянуть о смерти Сатурнина, он не только не добился осуждения, но и сам получил наказание, предназначенное Фурию». В результате Дециану пришлось уйти в изгнание. О его дальнейшей судьбе ничего не известно.

Валерий Максим называет Гая Аппулея «мужем безукоризненной честности».

Потомки 
В 59 году до н. э., когда судили ещё одного Луция Валерия Флакка (подсудимый начала 90-х годов до н. э. был его отцом), дополнительным обвинителем был ещё один Гай Аппулей Дециан. Это мог быть сын народного трибуна.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аппулеи
Родившиеся во II веке до н. э.
Родившиеся в 126 году до н. э.
Народные трибуны
Умершие в I веке до н. э.